Vzduchová trampolína je zábavní prvek podobný nafukovacím hradům. Rozdíl je v tom, že se jedná o venkovní herní prvek, který je pevně zabudován v zemi. Trampolína plynule přechází z povrchu země do "bubliny". Tím že se svažuje k zemi není nutné jí vybavovat ochrannými sítěmi.

Tělocvičné nářadí
Sportovní gymnastika